ARC – format pliku
 ARC Trooper – elitarna jednostka klonów z Gwiezdnych wojen.
 arc – arcus, w matematyce określenie funkcji odwrotnej do trygonometrycznej
 Ames Research Center – Centrum Badawcze imienia Josepha Amesa
 Auto Rad Controlle – węgierski producent autobusów
 AIDS-related complex
 Australian Rugby Championship – australijskie rozgrywki w rugby union
 Rajdowe Mistrzostwa Afryki (ang. African Rally Championship, ARC)